Игорь Зеленай (; ) — словацкий профессиональный теннисист; победитель одного турнира АТР в парном разряде.

Общая информация 
Игорь — один из двух детей Игоря Зелёная-старшего и Эрики Эеленаевой; его сестру зовут Татьяна. Ныне Игорь-младший женат: его супругу зовут Дана Тинкова.

Словак в теннисе с семи лет. Любимое покрытие — хард.

Спортивная карьера 

В 2010 году впервые пробился в финал на турнире ATP в парном разряде. Вместе с Филиппом Марксом ему это удалось на турнире в Делрей-Бич. В апреле 2011 года совместно с Колином Флемингом ему удается дойти до финала на турнире в Касабланке.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ATP в парном разряде (5)

Победы (1)

Поражения (4)

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Теннисисты Словакии
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2016 года